Kàmenka (Penza), ciutat de la província de Penza, a Rússia
 Kàmenka (Smolensk), poble de la província de Smolensk, a Rússia
 Kàmenka (Irkutsk), poble de la província d'Iruktsk, a Rússia
 Kàmenka (Lípetsk), poble de la província de Lípetsk, a Rússia
 Kàmenka (Kursk), poble de la província de Kursk, a Rússia
 Kàmenka (Mordòvia), poble de la República de Mordòvia, a Rússia
 Kàmenka (Nijni Nóvgorod), poble de la província de Nijni Nóvgorod, a Rússia
 Kàmenka (Pervomàiskoie), poble de la República de Crimea, a Rússia
 Kàmenka (Oriol), poble de la província d'Oriol, a Rússia
 Kàmenka (Tula), poble de la província de Tula, a Rússia
 Kàmenka (Arkhànguelsk), poble de la província d'Arkhànguelsk, a Rússia
 Kàmenka (Sverdlovsk), poble de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Kàmenka (Volgograd), poble de la província de Volgograd, a Rússia
 Kàmenka (Mélenki), poble de la província de Vladímir, a Rússia
 Kàmenka (Iúriev-Polski), poble de la província de Vladímir, a Rússia
 Kàmenka (Krasnoiarsk), poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Kàmenka (Uliànovsk), poble de la província d'Uliànovsk, a Rússia